Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Carlos Di Laura che hanno battuto in finale Agustín Moreno e Jaime Yzaga 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Tomás Carbonell /  Carlos Di Laura (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)

 Francisco Clavet /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Agustín Moreno /  Jaime Yzaga (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1989